Ljunggren peut faire référence à : 
 Wilhelm Ljunggren (1905–1973), mathématicien norvégien.
 Gustaf Ljunggren (1823-1905), professeur suédois d'esthétique, de littérature et d'histoire de l'art.
 John Ljunggren (1919-2000), athlète suédois,